Mini TV je hrvatski kabelski TV kanal za djecu koji se emitira od 1. listopada 2008. kojeg su pokrenuli Nova TV i B.net. Prilikom svog osnivanja, Mini TV je bio prvi hrvatski kanal sa sadržajem potpuno sinkroniziranim na hrvatski jezik. Primarna ciljna skupina kanala su djeca u dobi od 4 do 12 godina.

Programu koji se emitira svakog dana od 7 ujutro do 10 navečer. U ponudi su razne kratkometražne i dugometražne animirane serije, uključujući poznate crtane filmove. Mini TV se može gledati u više od 670.000 domaćinstava putem platformi: MAXtv, Iskon, Optima, KDS), A1 (B.net) i Total TV-a.

Serije na Mini TV
Auto patrola
Dinofroz
Medo Bo
Helenina školica
Mali leteći medvjedići 
Monk
Oggy i žohari 
Percy's Tiger Tales
Pirate Express 
Pleme Monchhichi
SuperThings Power Machines
Tegljač Tom
Tomova autolakirnica
T-Racers
Vlakić Troy
Vrijeme je za glinu
Winx
Winx svijet
Zoološki prilaz broj 64

Izvori

Hrvatske televizijske postaje
United Group